47-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 29 ноября по 27 декабря 1979 г. в Минске.

Турнирная таблица

Интересные факты 

Ефим Геллер стал самым возрастным чемпионом СССР за всю историю этих соревнований — 54 года. Он завоевал это звание во второй раз (впервые — в 1955 году), что является самым большим временным промежутком между первой и последней победой, а также между двумя победами одного игрока в чемпионатах СССР — 24 года.

Виктору Купрейчику удалось поставить рекорд, который не скоро будет побит, — пять побед подряд

Примечания

Ссылки 
 47th USSR Championship, Minsk 1979

Чемпионаты СССР по шахматам
1979 год в шахматах
Чемпионаты СССР в 1979 году
Спортивные соревнования в Минске
Ноябрь 1979 года
Декабрь 1979 года
Спорт в Белоруссии в 1979 году